Па́нда может означать:
  — бамбуковый медведь, одно из известнейших редких животных, занесённых в международную Красную книгу; единственный современный представитель рода  и подсемейства Ailuropodinae.
  — красная панда, животное семейства пандовых (Ailuridae).
 «Панда» — одна из искусственно выведенных пород золотой рыбки.
 Euspinolia militaris, или муравей-панда, — вид ос-немок.

Персоналии 
 Панда, Антония (род. 1977) — сербская гребчиха-байдарочница.
  (род. 1954) — индийский актёр.

Panda 
 Fiat Panda — особо малый автомобиль итальянской фирмы Fiat.
 Gold Panda (наст. имя Дервин Шлекер; род. 1980) — британский электронный музыкант и продюсер.
 Panda Bear (наст. имя Ноа Бенджамин Леннокс; род. 1978) — музыкант и один из основателей группы Animal Collective.
 Panda Cloud Antivirus — антивирусное программное обеспечение с функциями брандмауэра, разрабатываемое Panda Security.
 Panda Security SL, прежде Panda Software — компания, работающая в сфере компьютерной безопасности.
 pandas — библиотека анализа данных для языка программирования Python.
  — вид рыб рода .
  — вид жуков семейства стафилиниды (Staphylinidae).
 Panda — песня американского рэпера Desiigner’а.
 Panda E — дебютная песня белорусского рэпера CYGO.